Jonathan Cristian Silva (né en 1994), footballeur argentin 
 Jonathan Henrique Silva (né en 1991), triple-sauteur brésilien